Negara Batin (Kota Agung Barat), een plaats in Indonesië
Negara Batin (Margatiga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing